

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 4 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Conq“ beginnt.

Conq 



Conqu 
 Conquering Bear († 1854), Indianer
 Conquering Lion (* 1965), britischer Rapper, Sänger und Produzent
 Conquest, Robert (1917–2015), britischer Dichter und Historiker
 Conquest, Stuart (* 1967), englischer Schachgroßmeister